Serolesi – abitanti di Serole
Serolesi – abitanti di Serò